Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Liffey nach dem Fluss Liffey in Irland

 HMS Liffey (1813)  war eine Fregatte der Endymion-Klasse mit 50 Kanonen, die 1813 vom Stapel lief und 1827 abgewrackt wurde.
 HMS Liffey (1856) war eine Fregatte mit Schraubenantrieb, 51 Kanonen und 3.915 Tonnen Verdrängung. Sie lief 1856 vom Stapel und wurde 1903 zum Abwracken verkauft.
 HMS Liffey (1904) war ein Torpedobootzerstörer mit 550 Tonnen Verdrängung, der 1904 vom Stapel lief und 1919 abgewrackt wurde.
 HMS Liffey (T81) war ein bewaffneter Trawler der Axe-Klasse, der 1916 vom Stapel lief und 1947 verkauft wurde.

Weblinks 

 Liffey (1813)
 Liffey (1856)
 Mid-Victorian RN vessels: HMS Liffey (1856)
 Liffey (1904)
 uboat.net: HMS Liffey (T81)

Liffey
Liffey